Ву́лиця Григо́рія Ониске́вича — вулиця у Святошинському районі м. Києва, розташована в межах Авіамістечка та Святошина. Пролягає від вулиці Генерала Вітрука до тупика.

Прилучаються вулиці Анатолія Пантелькіна і Василя Степанченка.

Історія 

Вулиця Григорія Онискевича виникла у середині ХХ століття, мала назву Виноградарський провулок. Сучасна назва з 1976 року на честь радянського військового пілота-винищувача, Героя Радянського Союзу полковника  (1918–1968).

Примітки

Джерела 

Вулиці Святошинського району Києва
Вулиці Києва, названі на честь людей
́